Star City ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Star City (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Star City (Arkansas)
 Star City (Illinois)
 Star City (Indiana)
 Star City (Michigan)
 Star City (Missouri)
 Star City (West Virginia)

Star City steht für:
 Star City, fiktive Stadt im DC-Universum, siehe DC-Universum#Star City
 Star City ist der Spitzname der Stadt Lincoln (Nebraska)
 Star City, englischer Name für Swjosdny Gorodok, Siedlung städtischen Typs in Russland
 Star City (Vergnügungspark), Vergnügungspark in Pasay auf den Philippinen